De FA Cup 1992–1993 was de 112de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan het toernooi deden 557 clubteams mee. De eerste ronde begon op zaterdag 14 november 1992. Het toernooi eindigde op donderdag 20 mei 1993 met de tweede finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Keren Barratt. De beker ging voor de zesde keer in de clubgeschiedenis naar Arsenal, dat in de beslissende tweede wedstrijd met 2–1 won van Sheffield Wednesday (na verlenging). Het beslissende doelpunt kwam in de 119de minuut op naam van Andy Linighan.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1993
 Football League Cup 1992/93
 Engels voetbalkampioenschap 1992/93

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1992/93